Cet article dévoile les acteurs français ayant joué dans le plus de films parmi les plus grands succès du box-office en France.

Acteurs dont le film a eu le plus d'entrées

Acteurs avec plus de 3 films parmi les plus grands succès du cinéma français

Acteurs avec 10 films et +

Acteurs avec 9 films

Acteurs avec 6 films

Acteurs avec 5 films

Acteurs avec 4 films

Acteurs avec 3 films

Acteurs